Кубок Испании по футболу 1996/1997 — 93-й розыгрыш Кубка Испании по футболу. Соревнование прошло в период со 4 сентября 1996 по 28 июня 1997 года.

Действующий обладатель кубка, «Депортиво», выбыл с турнира уже на стадии 1/8 финала.

В полуфинале кубка участвовала команда из третьего дивизиона - «Лас-Пальмас».

Победителем турнира стала «Барселона», которая одолела в финале «Бетис» со счетом 3:2 в дополнительное время, благодаря дублю португальца Луиша Фигу. Этот трофей стал двадцать третьим в истории каталонской команды.

По итогу розыгрыша победитель должен был напрямую квалифицироваться в Еврокубок на следующий сезон — Кубок обладателей кубков УЕФА. Однако, «Барселона» напрямую квалифицировались в Лигу чемпионов УЕФА, заняв второе место в чемпионате. Поэтому право на участие в Кубке обладателей кубков передалось финалисту турнира — «Бетису».

Регламент 
Матчи всех раундов проводятся в два соревновательных дня: на поле каждой из команд, за исключением только одного матча — финального, который проводится на нейтральном поле, выбранном жребием перед началом турнира. В данном турнире действует «правило выездного гола», которое предусматривает проход в следующую стадию команды, которая при ничейном результате по сумме двух матчей забила наибольшее количество голов на поле противника. В случае ничьей по сумме двух матчей (с использованием «правила выездного гола») будет проведено дополнительное время продолжительностью 30 минут, и если в дополнительное время не будет забито ни одного гола, судьба матча решается в серии послематчевых пенальти.

В этом розыгрыше Кубка Испании всё ещё действует запрет на участие команд-дублеров. Так, из-за этого правила, даже несмотря на несколько высоких мест в таблицах, участие не смогли принять такие резервные команды как: Реал Мадрид Кастилья, Барселона Атлетик, Бильбао Атлетик (все — из Сегунды), Атлетико Мадрид B, Депортиво Фабриль, Спортинг В, Осасуна B, Вальядолид В, Валенсия В (все — из Сегунды В).

Команды-участницы 
Распределение команд происходило с учетом прошедшего футбольного сезона.

Предварительный раунд

Первый раунд 
Начиная с первого раунда, в турнир включаются все высшие испанские дивизионы: от Примеры до Терсеры.

Автоматически во второй раунд прошла «Салья» (по причине: команда-соперник «Сестао Спорт» расформирована).

|}

Второй раунд 

|}

Третий раунд 
Не сыграв матчей в этом раунде, по воле жребия дальше по сетке прошли Лас-Пальмас и Эстремадура.

|}

Турнирная сетка

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал

Статистика турнира

Список бомбардиров

Статистика вратарей

Ссылки 
 Кубок Испании по футболу 1996/1997 (на испанском)

Кубок Испании по футболу
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1996 году
Спорт в Испании в 1997 году